Tetum (Tetun) – grupa etniczna
 tetum (tetun) – język austronezyjski